Земная кора на территории Молдавии осложнена серией тектонических разломов, которые дробят её на различные по размерам геологические структуры. Многие из-за влияния эндогенных процессов испытывают поднятия и опускания. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения. Но в Молдавии имели место и сильные землетрясения, как это было в 1940, 1977 (Бухарестское) и 1986 годах, которые связаны с более активными и мощными движениями земной коры, происходящими в соседних молодых Карпатских горах, имеющими нередко большую разрушительную силу. Например, после землетрясения 31 августа 1986 года были повреждены 55 тысяч жилых домов (из них 4500 находились в аварийном состоянии), сотни школ, дошкольных учреждений и промышленных предприятий. Свыше 12,5 тысяч человек лишились крова. Общий материальный ущерб, причинённый республике, превысил 500 миллионов рублей.

Сейсмические наблюдения
Сейсмические наблюдения с помощью техники проводятся в Молдавии более пятидесяти лет. Также существует каталог более старых наблюдений, составленный по историческим и архивным данным. Исходя из них высчитано, что в среднем в Молдавии происходит от 50 до 120 слабых землетрясений в год. Мощные землетрясения (в 7,5 баллов), по статистике, случаются раз в 30–40 лет. При этом на территории Молдавии незначительные колебания до 4,5 баллов регистрируются регулярно. Это происходит потому, что Республика Молдова (особенно её южная часть) территориально близка к европейскому эпицентру землетрясений — восточной части Карпатских гор (Зона Вранча, Румыния). Расстояние между Молдавией и источником землетрясений составляет не больше 150—200 км.

В настоящее время Молдавия располагает пятью сейсмическими станциями. Опорная станция находится в Кишинёве. Три станции находятся ближе к Карпатскому очагу — в Джурджулештах, Кахуле и Леово, и одна на севере республики — в Сороках. Данные, зарегистрированные молдавской сейсмической сетью, передаются в Информационный центр стран СНГ в Обнинске, а потом заносятся в каталоги международных информационных центров как европейских, так и американских.

Список землетрясений на территории Республики Молдова

См. также 
Зона Вранча

Источники 
ESNET - Black See Earthquake Safety Network
Live Earthquakes Map.
Крупные землетрясения в мире.

Примечания 

 
Земл
Молдавия